Theodosia ist:

 ein weiblicher Vorname, siehe Theodosia (Name)
 eine antike Stadt auf den taurischen Chersonesos, heute Feodossija auf der Halbinsel Krim in der Ukraine
 Titularerzbistum Teodosia, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche
 Theodosia (Missouri), Dorf in den USA
 Theodosia (Kilkis), Dorf in Griechenland
 Theodosia (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Blatthornkäfer
 Theodosia (Fernsehserie)